Dani (Danièle Graule) (1944–2022) francia színésznő, énekesnő
 Dani, (Daniel Aquino Pintos) spanyol labdarúgó
 Dani, (Daniel Garcia Lara) spanyol labdarúgó
 Dani, (Daniel da Cruz Carvalho) portugál labdarúgó
 Dani, (Daniel da Silva Soares) portugál labdarúgó
 Dani, (Daniel Ruiz-Bazán Justa) spanyol labdarúgó
 Dani, (Daniel Martín Alexandre) spanyol labdarúgó
 Dani, (Danilo Calvio), a Finley olasz együttes tagja
Települések
 Burkina Faso
Dani falu Dori körzetben, Séno tartományban, a Sahel régióban
 Horvátország
Dani falu Bosiljevo községben, Károlyváros megyében